Bove – nome comune del mammifero Bos taurus (bue)
 Bove – figura araldica

Geografia 
 Monte Bove – rilievo della catena dei Monti Sibillini, nelle Marche

Persone 
 Edoardo Bove (2002) - calciatore italiano
 Elisa Bove (1942) - attrice italiana
 Emmanuel Bove (1898-1945) – scrittore francese
 Giacomo Bove (1852-1887) – esploratore italiano
 José Bové (1953) – attivista francese
 Osip Bove (1784-1834) – architetto russo